Эрвин Мюллер (; родился 12 марта 1944 года, Ливермор, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Сан-Франциско, в 1966 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сиэтл Суперсоникс», «Детройт Пистонс», «Вирджиния Сквайрз» (АБА) и «Мемфис Тэмс» (АБА). Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1967). Всего за карьеру в НБА сыграл 425 игр, в которых набрал 3248 очков (в среднем 7,6 за игру), сделал 2050 подборов и 853 передачи.

Последние два неполных сезона своей профессиональной карьеры Мюллер провёл в АБА, выступая за команды «Вирджиния Сквайрз» и «Мемфис Тэймз», за которые сыграл 20 игр, в которых набрал 39 очков (в среднем 2,0 за игру), сделал 50 подборов и 28 передач.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Мемфис Тэмс»
Выпускники Университета Сан-Франциско